Гисандо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Аренас-де-Сан-Педро. Занимает площадь 37,38 км². Население — 596 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

См. также 
 Быки Гисандо

Муниципалитеты Авилы